A 2018. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya páros versenyszámának rövid programját február 14-én, a szabad programot 15-én rendezték. Az aranyérmet az Aliona Savchenko–Bruno Massot páros nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Rövid program

Szabad program

Összesítés

Források 

P